Сервилия Цепиона ():
 Сервилия Старшая
 Сервилия Младшая